Виреле́, устаревшее написание вирелэ () — старофранцузская стихотворная форма с трёхстрочной строфой (третья строка укорочена), одинаковой рифмовкой и с припевом. Одна из типичнейших твёрдых форм в поэзии и музыке Ars nova. Хрестоматийные образцы виреле оставил Гильом де Машо, автор одноголосных пьес (в том числе знаменитого Douce dame jolie) и многоголосных обработок.

Виреле легко поддается растяжению; его схема AB/cd/cd/ abab/ABAB, музыкальная — I/ II/ II/ I/ I, причем число стихов сильно варьируется.

В Италии XIV века структурным аналогом виреле считается баллата (не путать с балладой).

Примечания

Литература 
 Гаспаров М.Л. Виреле // Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987, с. 65.
 
 

Средневековая литература во Франции
Поэтические жанры
Твёрдые формы
Текстомузыкальные формы